Лович:

 Лович — город в Польше, входит в Лодзинское воеводство, Ловичский повят.
 Лович — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Ловичский повят, Лодзинское воеводство.
 Лович, Ездимир — народный герой Югославии.
 Лович, Яков Львович (1898—1956) — русский писатель.